Skript nebo script (z latinského scribere, psát) označuje mimo jiné:

 skript (písmo) – tiskací psací písmo (psané ručně), malá tiskací písmena  
 skript (znaková sada) – znaková sada písma , soubor konkrétních, přesných tvarů jednotlivých písmen
 skript – filmová profese
 skriptum (množ. č. skripta) – učební text na univerzitě
 koncept
 skript – v informatice spustitelný soubor ve formě textového souboru, který obsahuje program ve skriptovacím jazyce (interpretovaný zdrojový kód)
 shellový skript – posloupnost unixových příkazů
 dávkový soubor – posloupnost příkazů DOSu, OS/2 a MS Windows řad 9x a NT
 script (Unix) – příkaz pro záznam shellového sezení

v hudbě
 The Script – irská hudební skupina

Externí odkazy